De Rally van Groot-Brittannië 1983, formeel 39th Lombard RAC Rally, was de 39e editie van de rally van Groot-Brittannië en de twaalfde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 123e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Bath.

Verslag 
Door het wegblijven van Lancia (die immers de titel bij de constructeurs al hadden veilig gesteld in San Remo), was de rijderstitel bij voorhand al beslist in het voordeel van Hannu Mikkola. Die reed zijn Audi quattro A2 naar een tweede plaats toe en moest daarmee Stig Blomqvist, dit keer ingeschreven door de Britse Audi-importeur, voor zich dulden als winnaar van het evenement. Lokale rijder Jimmy McRae eindigde als derde en greep daarmee naar het eerste podium resultaat toe van de Opel Manta 400, die het gehele seizoen echter kansloos bleek tegenover de overmacht van de Lancia's en Audi's.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Naam en lengte van klassementsproef 41 is onbekend.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen. 
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië